Екатери́на Смирно́ва:
 Смирнова, Екатерина Александровна (род. 1988) — российская легкоатлетка.
 Смирнова, Екатерина Алексеевна (род. 1996) — российская лыжница.
 Смирнова, Екатерина Васильевна (род. 1956) — советская легкоатлетка.
 Смирнова, Екатерина Сергеевна (род. 1990) — российская биатлонистка.